Модульное напольное покрытие из ПВХ — ПВХ-плитки, предназначенные для укладки пола, в виде простой квадратной формы и сложной мозаики.

Первое в мире модульное напольное ПВХ-покрытие появилось примерно 40 лет назад на Западе. В России первое модульное напольное покрытие из ПВХ стали производить в 2008 году. Это один из современных видов полов, который широко применяется в строительстве. За счёт износоустойчивости и прочности модулей ПВХ, данный вид напольного покрытия преимущественно используют в промышленных и складских помещениях, в офисах и ресторанах.

Методика изготовления 
Модульные напольные покрытия из ПВХ изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании по особой технологии из ПВХ пластиката высокого качества. Гранулы ПВХ смешиваются вручную с красителями в специальной ёмкости, затем сырьё сушится в сушильной установке после чего загружается в бункер литьевой установки. Процесс литья напольного покрытия представляет собой впрыск расплавленного материала в пресс-форму с последующим его охлаждением. После охлаждения готовое изделие извлекается из пресс-формы, после чего производится обрезка литника. После обрезки литника, каждое изделие контролируется на соответствие параметрам качества (форма, размеры, качество поверхности, цвет, наличие усадки). Затем изделие укладывается на стеллаж для пролежки и остывания. После пролежки производится проверка изделий на их стыковку друг с другом. Для этого как минимум 4 остывших изделия стыкуются на ровной поверхности. Остывшие изделия упаковываются в коробки.

Структура ПВХ-плитки 
Плитка состоит из 4 слоев.

Технические характеристики 
Требования, которые предъявляются ПВХ-покрытию, достаточно высоки. Покрытие должно выдерживать большие нагрузки, быть масло- и бензостойкое, а также устойчиво к химическому воздействию. Кроме этого, в связи с эксплуатацией на производстве, модульные плитки должны быть антискользящими, не поддерживающими горение и иметь диэлектрический эффект, что придаёт дополнительную защиту при работе с высоким напряжением. Ко всему перечисленному добавляется ещё одно требование — эстетический вид.

Модульные напольные покрытия из ПВХ имеют свои технические характеристики, которые могут изменятся в зависимости от типа покрытия, произведённого для того или иного помещения. Модульное ПВХ-покрытие можно охарактеризовать типом замка: ласточкин хвост, Т-образный замок, «гвоздики», скрытый замок; размером модулей, меняющимся от 250×250 мм до 500×500 мм; толщиной модулей — от 5 мм до 16 мм; твёрдостью модулей — от 45 Шор А до 92-94 Шор А.; удлинением до разрыва — от 210 % до 392 %; весом — от 3,36 кг до 12,08 кг; плотностью — 1,3-1,4 г/куб.см; рабочим диапазоном температур от — 30 С до +50 С.
ПВХ-плитки могут различаться по фактуре.

Сфера применения 
Модульные напольные покрытия из ПВХ эксплуатируются в пищевых и промышленных помещениях, в спортивных и тренажёрных залах. ПВХ-плитку можно увидеть на полах кондитерских фабрик, швейных цехов, агропромышленных комплексов, на детских площадках и в кафе. ПВХ-плитки укладывают в офисах, СТО, гаражах, прачечных, в душевых зонах и зонах возле бассейнов, а также используют для благоустройства уличных территорий.

Монтаж покрытия 
Монтаж модульного напольного ПВХ-покрытия достаточно прост. Укладывается покрытие на любую ровную поверхность. Для монтажа не требуется профессиональных навыков, потребуется только киянка, с помощью которой нужно зафиксировать плитки, скрепленные между собой надёжной замковой системой и собранные методом «пазл». Начинать укладку модулей можно как из угла помещения, так и с центра. Излишки плитки можно легко обрезать столярным ножом или электрическим лобзиком. Для полной герметичности покрытия зачастую используют жидкость для «холодной сварки» виниловых покрытий — клей. Микродозы клея вводятся в зазор между модулями с помощью специальной иглы. «Холодная сварка» надежно скрепляет модули, делая зазоры герметичными.

Примечания

Ссылки 
 novapol.ru ПВХ-плитка — преимущества и недостатки

Строительные материалы
Напольные покрытия